Sainte-Julie är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Sainte-Julie ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sainte-Julie är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Sainte-Julie. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Longueuil,  km väster om Sainte-Julie.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec